Миличі (, , ) — назва географічних об'єктів у країнах Південної Європи.

Миличі — місто в Боснії і Герцеговині.
 Миличі — громада в Боснії і Герцеговині.
 Миличі — село в Боснії і Герцеговині.

Миличі — село в общині Сєниця, у Златиборському окрузі.

Миличі — поселення в общині Чрномель, Південно-Східна Словенія.